Essex je naziv grofovije u Engleskoj, nazvana po drevnoj kraljevini Essex. 

Druga značenja:

Geografski pojmovi

Kanada

 Essex (Izborna oblast) - savezni izborni okrug u Ontariju,
 Essex (Ontario) - grad u županiji Essex u jugozapadnom Ontariju, 
 Essex (županija) - županija u jugozapadnom dijelu Ontarja.

Ujedinjeno Kraljevstvo

 Essex (izborna jedinica) - Izborna jedinica britanskog parlamenta,

Sjedinjene Američke Države

 Essex (Humboldt) - mjesto u županiji Humboldt u saveznoj državi Kaliforniji,
 Essex (županija San Bernardino) - mjesto u županiji San Bernardino u saveznoj državi Kaliforniji,
 Essex (Connecticut) - grad u županiji Middlesex u saveznoj državi Connecticut,
 Essex (Illinois) - selo u županiji Kankakee u saveznoj državi Illinois,
 Essex (Iowa) - grad u županiji Page u saveznoj državi Iowa,
 Essex (Maryland) - neuključeno područje i popisom određeno mjesto u županiji Baltimore  u saveznoj državi Maryland,
 Essex (županija) -  županija Essex u saveznoj državi Massachusetts,
 Essex (Massachusetts) - obalni grad u županiji Essex u saveznoj državi Massachusetts,
 Essex (Montana) - neuključeno područje u Flathead županiji u saveznoj državi Montana,
 Essex (Missouri) - grad u županiji Stoddard u saveznoj državi Missouri,
 Essex (New York) - grad u županiji Essex u saveznoj državi New York,
 Essex (North Carolina) -neuključeno područje i županiji Halifax u saveznoj državi Sjeverna Karolina,
 Essex (Ohio) - neuključeno područje i jedna od četrnaest gradskih općina Jackson Townshipa u županiji Union u saveznoj državi Ohio
 Essex (Vermont) - drugo najmnogoljudnije integrirano područje u županiji Chittenden kao i cijeloj saveznoj državi Vermont,
 Essex (županija u New Jerseyu) - županija u sjeveroistočnom dijelu savezne države New Jersey,
 Essex (županija u New Yorku) - županija u saveznoj državi New York, 
 Essex (županija u Vermontu) - Županija u sjeveroistočnom dijelu savezne države Vermont,
 Essex (županija u Virginiji) - županija smještena na Srednjem Poluotoku u saveznoj državi Virginia,
 Essex (gradska općina) - gradska općina u županiji Clinton u saveznoj državi Michigan,
 Essexville (grad) - grad u županiji Bay u saveznoj državi Michigan.

Građevine

 Essex Crossing - građevinski razvojni projekt mješovite gradnje (u izgradnji, s rokom završetka 2024.) u općini Manhattan u New Yorku,
 Essex Reef Light - naziv nekadašnjeg svjetionika na rijeci Connecticut u gradu Essex u županiji Middlesex, savezna država Connecticut.

Umjetnost, zabava i mediji

 Essex (album) - četvrti studijski album britanske kantautorice Alison Moyet,
 Essex Records - produkciju gramofonskih ploča osnovao je 1951. David Miller u Philadelphiji u saveznoj državi Pennsylvania,
 The Essex, bio je 1960-ih američki R&B vokalni sastav,
 The Only Way Is Essex - britanska reality televizijska serija sa sjedištem u Brentwoodu, Essex, Engleska.

Automobili

 Essex (automobil) - marka automobila koju su proizvodile Essex Motor Company između 1918. i 1922. pa Hudson Motor Car Company iz Detroita u saveznoj državi Michigan između 1922. i 1933. godine,
 Ford Essex V4 motor - benzinski motor koji je proizvodila Ford Motor Company od 1965. do 1977. godine,

Brodovi

 Essex (ship) - nekoliko putničkih brodova je nosilo to ime,
 Essex (kitolovac) - američki kitolovac iz Nantucketta, Massachusetts, koji je porinut 1799. godine a potopila ga je ulješura 1820. godine,
 HMS Essex - pet brodova kraljevske mornarice je nosilo to ime,
 USS Essex - nekoliko brodova američke ratne mornarice je nosilo to ime
 Essex (klasa nosača zrakoplova) - klasa Essex bila je klasa nosača zrakoplova američke ratne mornarice i bila je najbrojnija klasa kapitalnih brodova 20. stoljeća koja se sastojala od 24 broda.

Osobe i titule 

 Essex (prezime)
 Grof od Essexa, engleska plemićka titula.

Fikcija

 HMS Essex -  fikcijski Royal Navy ratni brod iz filma Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales snimljenog 2017. godine.

Ostalo

Essex (pasmina svinje) - pasmina domaće svinje uzgajane u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Essex (marka klavira) - klavir dizajniran u tvrtki Steinway & Sons,
Essex girl - Essex djevojka, kao pogrdni stereotip u Ujedinjenom Kraljevstvu, odnosi se na ženu koja se smatra promiskuitetnom i neinteligentnom, a osobine se šaljivo pripisuju ženama iz Essexa,
Essex man - "Essexovac" kao politička figura i primjer tipa glasača, korišten da se objasni izborni uspjeh konzervativne premijerke Margaret Thatcher 1980-ih,
Essex Overseas Petroleum Corporation - nekadašnja kompanija za trgovinu nafte čiji je vlasnik bio David Thieme,
University of Essex - javno istraživačko sveučilište u Essexu u Engleskoj.